Погораны  — топоним:

Беларусь 
 Погораны — деревня, Красносельский сельсовет, Волковысский район, Гродненская область
 Погораны — деревня, Коптёвский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область